Xeresa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Xeresa (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Xeresa (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar